Grundwasser bezeichnet:
 Grundwasser, unterirdisches Wasser
 Grundwasser (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Hydrogeologie

Gewässer:
 Grundwasser (Landwasser), Bach in der Oberlausitz, Sachsen
 Grundwasser, Oberlauf des Leutersdorfer Wassers, Sachsen
 Grundwasser (Wilde Aa), Zufluss zur Wilden Aa im Sauerland, Westfalen
 Świdna, rechter Zufluss zur Raczyna, Tschechien und Polen
 Svatopetrský potok, linker Zufluss zur Elbe, Tschechien